Azara (geslacht), een geslacht in de wilgenfamilie
 Azara (gemeente), een gemeente in de provincie Huesca in Spanje
 Azara (Argentinië), een gemeente in de provincie Missiones in Argentinië
 Eusebio Bardají Azara (1776-1842), een Spaans politicus
 Jo-El Azara, een Belgisch stripauteur